Qualificados de acordo com a Federação Internacional de Natação - Fina.

Vagas por tempo

Vagas universais

50m livre

100m livre

100m costas

100m peito

100m borboleta

200m livre

200m costas

200m peito

200m borboleta

400m livre

400m medley

1500m livre 

Natação nos Jogos Olímpicos